«Вечно молодой» () — американский кинофильм 1992 года в жанре фантастической мелодрамы режиссёра Стива Майнера.

Сюжет 
События происходят в 1939 году. Бесстрашный лётчик-испытатель Дэниэл МакКормик (Мел Гибсон) никак не соберётся сделать предложение руки и сердца Хелен – своей возлюбленной, откладывая это событие до последнего момента. Но судьба не ждёт завтра – девушка впадает в кому в результате трагического события. Убитый горем Дэниэл даёт согласие на уникальный и странный криогенный эксперимент, в котором его заморозят на один год. Начинается война, и об эксперименте в неразберихе забывают.

Спустя полстолетия, в 1992 году двое мальчишек, играя на задворках старой военной базы, натыкаются на капсулу и случайно инициируют процесс размораживания МакКормика. Оживший лётчик поначалу сильно пугает нечаянных спасителей, но любопытство берёт своё, и они знакомятся. МакКормика соглашается приютить мать одного из ребят – Нэта. Роясь в журналах и разговаривая с немногими оставшимися в живых с тех времён, МакКормик узнаёт о том, что его невеста не погибла тогда в 1939 году. Однако времени у чудом ожившего немного. Биологический возраст всё равно сказывается, и организм начинает стремительно стареть.

Завладев на авиашоу старинным самолётом B-25, в испытаниях прототипа которого он участвовал, бывший лётчик отправляется к своей возлюбленной. МакКормик находит Хелен и предлагает ей руку и сердце.

В ролях 
 Мел Гибсон — Дэниэл Маккормик 
 Изабель Глэссер — Хелен 
 Элайджа Вуд — Нэт, сын Клер
 Джейми Ли Кёртис — Клер
 Джордж Вендт — Гарри Финли
 Джо Мортон — Камерон 
 Вероника Лорен — Элис 
 Эрик Пирпойнт— Фред

См. также 
 Бигглз (1986)

Ссылки 

 
 Роджер Эберт. Рецензия на фильм 
 Рецензия на фильм Los Angeles Times
 Рецензия на фильм Los Angeles Times

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Стива Майнера
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года
Фильмы о путешествиях во времени
Сценарии Дж. Дж. Абрамса
Крионика в искусстве
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита